Zafira női keresztnév
 Kollár Bettina művészneve